Бистрицки може да се отнася за:

 Теодосий Бистрицки, български духовник от XIX век
 Георги Константинов Бистрицки, български писател
 Васил Ивановски (1906 – 1991) с псевдоним Бистрицки, български комунистически деец, публицист и македонист
 Михайло Керамитчиев (1915 – 1981) с псевдоним Бистрицки, гръцки и югославски комунистически деец